Криволапов — російське прізвище. Відомі носії:

 Криволапов Григорій Архипович (1898–1982) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1944)
 Криволапов Виктор Александрович (*1951) — радянський хокеїст.
 Криволапов Михайло Олександрович (*1936) — академік Національної академії мистецтв України (1997), доктор мистецтвознавства, професор (1992).

Російські прізвища